Margaret Smith Court, avstralska tenisačica, * 16. julij 1942, Albury, Novi Južni Wales.

Margaret Court je leta 1970 kot prva tenisačica v eri odprtih prvenstev in druga v zgodovini zmagala v posamični konkurenci na vseh štirih turnirjih za Grand Slam v koledarskem delu. V svoji karieri je osvojila rekordnih 24 turnirjev za Grand Slam, ob tem pa še po 19 v konkurencah ženskih in mešanih dvojic, skupno ima rekordnih 62 naslovov. Njen odstotek zmag na veh podlagah (trda, pesek, trava in umetna trava) je 91,74% (1177/106), kar je absolutni rekord, v finalih turnirjev za Grand Slam je v posamični konkurenci nastopila 29-krat, od tega pa izgubila le petkrat. Sedemkrat je bila vodilna na lestvici WTA ob koncu leta.

Finali Grand Slamov (29)

Zmage (24) 

|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1960 || Prvenstvo Avstralije ||  Jan Lehane O'Neill || 7–5, 6–2
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1961 || Prvenstvo Avstralije <small>(2) || Jan Lehane O'Neill || 6–1, 6–4
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1962 || Prvenstvo Avstralije <small>(3) || Jan Lehane O'Neill || 6–0, 6–2
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1962 || Amatersko prvenstvo Francije || Lesley Turner Bowrey || 6–3, 3–6, 7–5
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1962 || Nacionalno prvenstvo ZDA || Darlene Hard || 9–7, 6–4
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1963 || Prvenstvo Avstralije <small>(4) || Jan Lehane O'Neill || 6–2, 6–2
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1963 || Prvenstvo Anglije || Billie Jean King || 6–3, 6–4
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1964 || Prvenstvo Avstralije <small>(5)|| Lesley Turner Bowrey || 6–3, 6–2
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1964 || Amatersko prvenstvo Francije <small>(2)|| Maria Bueno || 5–7, 6–1, 6–2
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1965 || Prvenstvo Avstralije <small>(6)|| Maria Bueno || 5–7, 6–4, 5–2 predaja
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1965 || Prvenstvo Anglije <small>(2)|| Maria Bueno || 6–4, 7–5
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1965 || Nacionalno prvenstvo ZDA <small>(2)|| Billie Jean King || 8–6, 7–5
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1966 || Prvenstvo Avstralije <small>(7)|| Nancy Richey || b.b.
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1969 || Odprto prvenstvo Avstralije <small>(8) ||  Billie Jean King || 6–4, 6–1
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1969 || Odprto prvenstvo Francije <small>(3) ||  Ann Haydon Jones || 6–1, 4–6, 6–3
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1969 || Odprto prvenstvo ZDA <small>(3)|| Nancy Richey || 6–2, 6–2
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1970 || Odprto prvenstvo Avstralije <small>(9) ||  Kerry Melville Reid || 6–1, 6–3
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1970 || Odprto prvenstvo Francije <small>(4) ||  Helga Niessen Masthoff || 6–2, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1970 || Odprto prvenstvo Anglije <small>(3)|| Billie Jean King || 14–12, 11–9
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1970 || Odprto prvenstvo ZDA <small>(4)|| Rosemary Casals || 6–2, 2–6, 6–1
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1971 || Odprto prvenstvo Avstralije <small>(10)|| Evonne Goolagong Cawley || 2–6, 7–6, 7–5
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1973 || Odprto prvenstvo Avstralije <small>(11)|| Evonne Goolagong Cawley || 6–4, 7–5
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1973 || Odprto prvenstvo Francije <small>(5)|| Chris Evert || 6–7, 7–6, 6–4
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1973 || Odprto prvenstvo ZDA <small>(5)|| Evonne Goolagong Cawley || 7–6, 5–7, 6–2
|}

Porazi (5) 

|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1963 || Nacionalno prvenstvo ZDA || Maria Bueno || 7–5, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1964 || Prvenstvo Anglije || Maria Bueno|| 6–4, 7–9, 6–3
|-bgcolor="#EBC2AF"
| 1965 || Amatersko prvenstvo Francije|| Lesley Turner Bowrey || 6–3, 6–4
|-bgcolor="#FFFFCC"
| 1968 || Prvenstvo Avstralije ||  Billie Jean King || 6–1, 6–2
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1971 || Odprto prvenstvo Anglije <small>(2) || Evonne Goolagong Cawley || 6–4, 6–1
|}

Glej tudi 

 seznam avstralskih tenisačev

Sklici 

Živeči ljudje
Avstralski tenisači
Sprejeti v Mednarodni teniški hram slavnih